Westrich bezeichnet:

 den Westrich, eine historische Region in Südwestdeutschland und Nordostfrankreich

Westrich ist der Name folgender Orte in Nordrhein-Westfalen:

 Westrich (Dortmund), Stadtteil von Dortmund
 Westrich (Möhnesee), Ortsteil der Gemeinde Möhnesee, Kreis Soest
 Westrich (Raesfeld), Weiler in der Gemeinde Raesfeld, Kreis Borken
 Westrich ist ferner die örtlich geläufige zusammenfassende Benennung zweier Stadtteile von Erkelenz (Oberwestrich und Unterwestrich)

Westrich ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Westrich (1927–2008), deutscher Psychologe
 Friedrich Westrich (* 1886), deutscher Mathematiker und Fachbuchautor
 Lydia Westrich (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)
 Paul Westrich (* 1947), deutscher Insektenkundler
 Sascha Westrich  (* 1975), deutscher Eishockeyspieler und -schiedsrichter
 Sandra Westrich (* 1980), deutsche Eishockeyspielerin